Flor de paja es el nombre vulgar de dos plantas herbáceas, también conocidas como siemprevivas:
 Limonium sinuatum, de la familia Plumbaginaceae.
 Xerochrysum bracteatum, de la familia Asteraceae.